El término teoría puede hacer referencia a:

 Teoría, en los sistemas de razonamiento deductivo: una hipótesis.
 Teoría, en lógica: proposiciones.
 Teoría, libro de Leopoldo María Panero